Zernatto ist der Familienname von:

 Guido Zernatto (1903–1943), österreichischer Lyriker u. Politiker in der Ersten Republik
 Christof Zernatto (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)